Telfer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Telfer, US-amerikanische Schauspielerin
 Charlie Telfer (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Colin Telfer (* 1947), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jim Telfer (* 1940), schottischer Rugby-Union-Spieler und Trainer
 Nancy Telfer (* 1950), kanadische Komponistin und Chorleiterin
 Pamela Telfer (* 1939), australische Speerwerferin
 

Telfer bezeichnet:
 Telfer (Western Australia), Ort in Westaustralien

Siehe auch:
 Telfair